Spada ima više značenja:
 Spada (Peruđa)
 Spada (Pjačenca)